Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Jaime Fillol per  walkover

Teste di serie 

 Stan Smith (primo turno)
 Rod Laver (primo turno)
 Cliff Richey (secondo turno)
 Roy Emerson (primo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Bob Lutz (quarti di finale)

 John Alexander (secondo turno)
 Colin Dibley (quarti di finale)
Assente
 Phil Dent (primo turno)
 Jaime Fillol (finale)
 Cliff Drysdale (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1973